Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1855.

Senatoren

Quellen 
 Staats- und Adresshandbuch der Freien Stadt Frankfurt 1855, S. 1–4

1855
Politik 1855